Reményi Károly (1934) Széchenyi-díjas magyar gépész- és villamosmérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Reményi Károly (1941–2020) ének- és zenetanár karvezető